Irena Gałuszka (1923-2010) – polska śpiewaczka
 Irena Gałuszka (1949-) – polska artystka fotograf